Parsons, ett engelskt efternamn som betyder "son till den präst", kan syfta på:

Personer 
 Alan Parsons
 Andrew Parsons
 Andy Parsons
 Benny Parsons
 Betty Parsons
 Charles Algernon Parsons
 Chuck Parsons
 David Parsons
 Elizabeth Parsons
 Estelle Parsons
 Gram Parsons, amerikansk musiker
 Jim Parsons, amerikansk skådespelare
 Johnnie Parsons
 Karyn Parsons
 Lewis E. Parsons
 Liam Parsons
 Longineu W. Parsons III
 Lucy Parsons
 Nicholas Parsons
 Robert E. Parsons
 Sarah Parsons
 Talcott Parsons
 Tom Parsons
 Tony Parsons, flera personer
 Tony Parsons (gitarrist)
 Tony Parsons (journalist)
 William Parsons, 3:e earl av Rosse

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken